Георгий Зосимович Зыбалов (23 марта 1914, Владивосток — 12 марта 1992) — советский спортивный функционер, судья и тренер по боксу, спортсмен-мотоциклист. Участник чемпионатов СССР по мотоциклетному спорту. Среди его воспитанников-боксёров были победители и призёры чемпионатов СССР и РСФСР. Был судьёй на пяти чемпионатах Европы и на двух летних Олимпийских играх. С 1950 по 1953 и 1963 по 1969 годы был начальником отдела бокса Всесоюзного комитета физкультуры и спорта. Создатель перчаток Зыбалова.

Биография 
Родился 23 марта 1914 года во Владивостоке. Тренировался в родном городе под руководством И. Шкодина. В молодости работал водителем в автоколонне на станции Первая Речка.

В 1937 году окончил училище Высшую школу тренеров Харьковского государственного института физической культуры, после чего начал работал тренером по боксу Приморского края. Помимо бокса увлекался мотоциклетным спортом, в 1938 и 1940 годах был участником чемпионатов СССР в этом виде спорта. Среди его воспитанников-боксёров наибольшую известность получили трёхкратный чемпион (1950, 1951 и 1953) и двукратный призёр (1955 и 1956) чемпионатов СССР Борис Назаренко, чемпион РСФСР (1949) Болеслав Егоров и призёр чемпионата СССР (1944) Николай Юрченко.

Параллельно занимался спортивно-судейской деятельностью. Некоторое время был председателем Приморской краевой коллегии судей. В 1946 году Георгию Зосимовичу было присвоено почётное звание судья всесоюзной категории. С 1950 года занимал должность начальника отдела бокса Всесоюзного комитета физкультуры и спорта (ВКФС). В 1953 году получил звание судьи международной категории Международной ассоциации любительского бокса. В том же году оставил должность начальника отдела бокса, и стал судьёй. Был судьёй на пяти чемпионатах Европы, в том числе и на чемпионате Европы 1957 года, где был признан лучшим судьёй турнира. В 1958 году окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры имени И. В. Сталина. В 1963 году был возвращён на должность начальника отдела бокса ВКФС.

Продолжал параллельно с работой в отделе бокса судить боксёрские поединки. Был единогласно признан лучшим судьёй на летних Олимпийских 1964 года в Токио, на летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико вновь был признан лучшим судьёй, но решением большинства (сборная США не поддержала решение из-за решения Зыбалова дисквалифицировать их боксёра лёгкого веса Альберта Робинсона за нарушение правил в финальном поединке турнира). В 1969 году оставил должность начальника отдела бокса. За 25 лет активной и безупречной судейской работы был удостоен звания Почётного судьи всесоюзной категории.

Создал атравматичные и «переходные» боксёрские перчатки (более известны как перчатки Зыбалова). Занимался публицистической деятельностью, участвовал в написании книг «Бокс. Справочник» (1976) и «Бокс. Энциклопедия» (1998), а в 1986 году в киевском издательстве «Здоровье» вышло учебное пособие Георгия Зыбалова «Соревнования по боксу».

Скончался 12 марта 1992 года от неизлечимой болезни.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Спортивные функционеры СССР
Тренеры по боксу СССР
Судьи по боксу СССР
Судьи всесоюзной категории
Мотогонщики СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма